Andreï Bykov – en  (Andrej Vâčeslavovič Bykov) – (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace bi-national suisse et russe. Il est le fils de Viatcheslav Bykov, double médaillé d'or aux Jeux olympiques.

Carrière

Carrière en club 
Andreï Bykov a débuté en LNA avec le HC Fribourg-Gottéron en 2005. Jusqu'en 2008, il a également joué quelques matchs avec l'équipe de Suisse moins de 20 ans, qui était intégrée à la Ligue Nationale B.

En 2009, il a été repêché au , en  au total par le HK Dinamo Moscou, de la KHL.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suisse au Championnat du monde moins de 18 ans en 2006 ainsi qu'au Championnat du monde junior en 2007 et 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HC Guin Bulls|| || 5|| 0|| 3|| 3|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 30|| 1|| 5|| 6|| 14|| || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 2006-2007 || Suisse U20|| LNB|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 45|| 5|| 19|| 24|| 10|| -6 || 6|| 0|| 3|| 3|| 2 || -1
|-
| 2007-2008 || Suisse U20|| LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 45|| 10|| 24|| 34 || 18|| +8|| 9|| 1|| 6|| 7 || 0 || +4
|-
| 2009-2010|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 33|| 4|| 19|| 23 || 12|| +1|| 7|| 2|| 5|| 7 ||4 || +5
|-
| 2010-2011|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 37|| 8|| 20|| 28 || 10|| +5|| 4|| 0|| 1|| 1 || 0 || -4
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 36 || 8 || 29 || 37 || 6 || +22 || 11 || 3 || 2 || 5 || 4 || -8
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 46 || 13 || 33 || 46 || 39 || +20 || 17|| 4|| 13|| 17|| 4|| +10
|-
|2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA||| 34 || 4 || 18 || 22 || 4 || 0 || 10 || 0 || 3 || 3 || 6 || -5
|-
|2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 21 || 4 || 8 || 12 || 4 || +2 || 4 || 0 || 4 || 4 || 4 || 0
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 43|| 8|| 26|| 34|| 10|| -1|| 5|| 1|| 0|| 1||0|| -6
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 33 || 9 || 20 || 29 || 8 || +6 || - || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 43|| 8 || 26 || 34 || 10 ||-1||	5 ||1 ||0 ||1 ||	0 ||-6
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 33 || 9 || 20 || 29 || 8 ||	6|| - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 50 	|| 12 || 22 || 34 || 20 ||3 ||5 ||0 ||4 ||4||4||-4
|-
|2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 41 	|| 6 || 20 || 26 || 18 || +8 || - || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 26 	|| 4 || 8 || 12 || 8 || -4 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 49 || 11 || 17 || 28 || 12 || -3 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  || 

| 2006 ||  Suisse -18 ans || Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5 || 1 || 4 || 5 || 6 || +4 || Promu
|-
| 2007 ||  Suisse -20 ans || Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1 || 6 || 0 || 
|-
| 2008 ||  Suisse -20 ans || Championnat du monde junior || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 || 0|| 
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||1||4||5||2|| || de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||1||4||5||0||0||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||7||1||1||2||2|| || de la division Est
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||CHL||2||0||0||0||0||0||Huitième de finale
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||1||1||2||0|| ||Huitième de finale
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||CHL||4||2||0||2||0||-2||Phase de groupe
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||1||1||0|| ||Huitième de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1988
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou
Sportif fribourgeois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Dinamo Moscou
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Attaquant de hockey sur glace